SZO steht für:
 Shanzhou Airport (IATA-Code), Shanzhou, Sanmenxia, Henan, China

SzO steht für:
 Süd zu Ost, d. i. ein Nautischer Strich östlich von Süd

Abkürzung